Dittberner ist der Name von

 Hans-Joachim Dittberner, deutscher Motorradrennfahrer
 Hans-Jürgen Dittberner (* 1945), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hugo Dittberner (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Dittberner (* 1939), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker
 Karin Dittberner (* 1944), verheiratete Kucki, deutsche Badmintonspielerin
 Lutz Dittberner (1899–1981), deutscher Maler
 Martin Dittberner (1912–2003), deutscher Maler
 Niklas Dittberner (* 1976), deutscher Jurist
 Oliver Dittberner (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Philipp Dittberner (* 1990), deutscher Sänger